Флаг муниципального образования «Краснозна́менский муниципальный район» Калининградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 22 августа 2002 года как флаг города Краснознаменска и Краснознаменского района, составлявших единое муниципальное образование «Краснознаменский район», и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1125.

5 ноября 2004 года муниципальное образование «Краснознаменский район» было наделено статусом городского округа («Краснознаменский городской округ»). Законом Калининградской области от 14 декабря 2007 года № 192, данный закон был признан утратившим силу. Де-факто документ был признан не соответствующим Уставу (Основному Закону) Калининградской области Постановлением Уставного Суда Калининградской области от 25 мая 2007 года № 1-П.

Несмотря на это, только 30 июня 2008 года был принят закон Калининградской области № 256, которым муниципальное образование «Краснознаменский городской округ» было наделено статусом муниципального района (Краснознаменский муниципальный район).

Законом Калининградской области от 27 апреля 2015 года № 419, все муниципальные образования Краснознаменского муниципального района: «Краснознаменское городское поселение», «Алексеевское сельское поселение», «Добровольское сельское поселение» и «Весновское сельское поселение» — преобразованы, путём объединения, в Краснознаменский городской округ.

Описание 
«Флаг города Краснознаменска и Краснознаменского района представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из 3 горизонтальных полос — красной, белой и голубой, ширина которых составляет соответственно 1/12:10/12:1/12. На центральном поле изображён орешниковый трилистник зелёного цвета с тремя золотыми орехами».

Обоснование символики 
Изображение флага соответствует мотиву герба города Краснознаменска и Краснознаменского района, где языком геральдических символов в виде орехового трилистника говорится о старинном названии города Лазденен (немецкое название от балтийской основы lazd - «орешник»), а красная верхняя полоса отражает его современное название.

Таким образом, во флаге города Краснознаменска и Краснознаменского района гармонично отражены оба его исторических названия.

Город расположен на реке Шешупе, что отражено на флаге голубой полосой.

Примечания 

Флора в геральдике